Царицынская улица — название ряда улиц, более распространённое во времена Российской империи. Известные носители:
 Улица Гагарина (Владимир) — переименована из Царицынской в 1923 году;
 Первомайская улица (Саратов) — переименована из Новой Царицынской в 1918 году;
 Большая Пироговская улица — московская улица, переименована из Большой Царицынской в 1924 году;
 Малая Пироговская улица — московская улица, переименована из Малой Царицынской в 1924 году;
 Царицынская улица (Петергоф) — улица в центре Петергофа;
 Улица Чернышевского (Саратов) — улица, называвшаяся Царицынской до XIX века.
 Царицынская улица — старое название улицы Новаторов в Советском районе Казани.

См. также 
 Царицынский проезд — проезд в Санкт-Петербурге, получивший название от дореволюционного проезда на Марсовом поле;
 Чертольский переулок — московский переулок, переименованный из Царицынского в 1922 году.